Villa Lindenhof steht für:

 Villa Lindenhof (Herrlingen)
 Villa Lindenhof (Lindau)
 Villa Lindenhof (München)
 Villa Lindenhof (Rorschach)
 Villa Lindenhof (Solingen)